At the Soundless Dawn – debiutancki album grupy Red Sparowes.

Lista utworów 
 "Alone and Unaware, the Landscape was Transformed in Front of Our Eyes." – 8:27
 "Buildings Began to Stretch Wide Across the Sky, And the Air Filled With A Reddish Glow." – 7:22
 "The Soundless Dawn Came Alive as Cities Began to Mark the Horizon." – 4:18
 "Mechanical Sounds Cascaded Through the City Walls and Everyone Reveled in Their Ignorance." – 11:19
 "A Brief Moment of Clarity Broke Through the Deafening Hum, But It Was Too Late." – 5:59
 "Our Happiest Days Slowly Began to Turn into Dust." – 5:40
 "The Sixth Extinction Crept Up Slowly, Like Sunlight Through the Shutters, As We Looked Back in Regret." – 19:30

Twórcy 
 Josh Graham – gitara, elektronika
 Bryant Clifford Meyer – gitara, elektronika
 Jeff Caxide – gitara basowa
 Greg Burns – gitara basowa, elektryczna gitara hawajska
 Dana Berkowitz – perkusja

Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy koncepcyjne
Albumy rockowe